Nalumsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Nalumsari, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Nalumsari, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar